Sezon 1952/1953 klubu AS Roma.

Sezon 
Po awansie Romy do Serie A Gipo Vianiego zastąpił Marco Vargliena. Do drużyny ściągnięto duńskiego internacjonała Helge Christiana Bronée. Roma wróciła do czołówki ligi zajmując w sezonie 1952/1953 6. miejsce.

Rozgrywki 
 Serie A: 6. miejsce

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach